Ignacio Luis Vallarta (1830–1893), erster mexikanischer Außenminister 1876 bis 1878 sowie 1877 bis 1882 Präsident des Obersten Gerichtshofs
 José Luis Vallarta Marrón (* 1939), ehemaliger mexikanischer Botschafter in Warschau
Manuel Sandoval Vallarta (1899–1977), mexikanischer Physiker